Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Culloden, d'après la bataille de Culloden qui a lieu en  Écosse en 1746 et voit la défaite de la rébellion jacobite.

 le HMS Culloden est renommé HMS Prince Henry avant son lancement en 1747 ;
 le  est un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons lancé en 1747 et vendu en 1770 ;
 le  un navire de transport de 2 canons lancé en 1749 et vendu en 1765 ;
 le  un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons, lancé en 1776. Il fait naufrage en 1781 pendant la guerre d'indépendance des États-Unis près de Long Island ;
 le  un vaisseau de ligne de troisième rang de 74 canons, lancé en 1783. Il participe à la bataille du Nil, au cours de laquelle il s'échoue. Il est démantelé en 1813.

Nom de bateau de la Royal Navy